Alexander MacEwen kan syfta på:

* Alexander Malcolm MacEwen (1875–1941), skotsk politiker
 Alexander Robertson MacEwen (1851–1916), skotsk författare